Ву́лиця Нехо́ди (також Ву́лиця Іва́на Нехо́ди) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Івана Неходи — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Неходи — вулиця в місті Харків.

Вулиці, названі на честь людей